Революционная марксистская организация — Рабочая политика (, ORM—Polop) — бразильская леворадикальная организация, объединявшая различные левые течения, находившиеся в оппозиции к Бразильской коммунистической партии. Активистами этой организации были исследователи радикального направления теории зависимого развития. После военного переворота в 1964 году, многие фракции организационно обособились и перешли к вооружённой борьбе с диктаторским режимом.

История 

Происходит от молодёжного крыла Социалистической партии Бразилии и формально создана в феврале 1961 года, в результате объединения со студенческими кружками «Рабочей молодёжи» (молодёжки Демократической рабочей партии) Минас-Жерайса, люксембургианской Социалистической лиги в Сан-Паулу и диссидентских троцкистских групп БКП в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайсе.

В её создании приняли участие такие представители интеллигенции, как Теотониу дус Сантус и Руй Мауро Марини из «Рабочей молодёжи» и Пауль Зингер и Луис Альберту Монис Бандейра из СПБ.

После военного переворота, свергнувшего правительство Жуана Гуларта в 1964 году, Рабочая политика начинает подготовку партизанской войны против диктаторского режима в долине Риу-Доси. Однако эти планы были сорваны действиями контрразведки в Копакабане. Однако сам проект партизанской войны подхватили в 1967 году члены Революционного националистического движения, начавшего герилью в Капарао.

В том же году из Рабочей политики выделились фракции: в Минас-Жерайсе была сформирована организация Командо национального освобождения, а активисты в Сан-Паулу объединились с остатками Революционного националистического движения и создали Революционный авангард народа.

В 1969 году КоЛиНа и Революционный авангард народа объединились для организации Революционного вооружённого авангарда—Палмарес. В то же время часть активистов вместе с ленинистской тенденцией в БКП создали Рабочую коммунистическую партию.

В апреле 1970 года часть активистов вышла из РКП, чтобы восстановить Рабочую политику, однако эта группа осуждала вооружённую борьбу и ратовала за работу с рабочим движением и приняла название Боевая марксистско-ленинская организация — Рабочая политика ().

В изгнании активисты БМЛО—Рабочая политика совместно с членами Народного действия и Революционного движения 8 октября издавали теоретический журнал «Социалистическая Бразилия» ().

В 1976 году большевистская фракция Рабочей политики сформировала Движение пролетарской эмансипации.

Книги 

 Robert Jackson Alexander. International Trotskyism, 1929—1985: a documented analysis of the movement. Duke University Press, 1991

Ссылки 

 POLOP-POC. Uma matriz das esquerdas
 História do POC (Partido Operário Comunista)

Троцкистские организации Бразилии
Политические партии Бразилии
История Бразилии
Леворадикальные организации